P.C. Boutens (Pieter Cornelis Boutens, 1870 – 1943), Nederlands dichter en classicus
 Pieter Boutens (1831 – 1878), Belgisch advocaat en politicus
 Tomas Boutens (23 juli 1981), Belgisch stormfuselier, kopstuk van de neonazistische groepering Bloed, Bodem, Eer en Trouw (BBET)
 bierhandel Boutens, zie brouwerij De Croone